Mohanpur peut faire référence à :
 Mohanpur, une ville du district de Saptari au Népal ;
 Mohanpur, une ville du district de Sarlahi au Népal ;
 Mohanpur, une upazila du Bangladesh